Visionland — дебютный студийный альбом американского рэпера YBN Nahmir. Он был выпущен 26 марта 2021 года на лейбле Atlantic Records. Альбом содержит гостевые участия от 21 Savage, Ty Dolla Sign, G Herbo, G-Eazy, Offset, E-40, Too Short, FatBoy SSE и DaBoii. Он провалился в продажах, было продано всего 4,000 копий в США за первую неделю.

Отзывы 

Дилан Грин из Pitchfork дал альбому 5,3 из 10 баллов, сказав, что «[YBN Nahmir] не хватает пробивного энтузиазма Flo Milli, мелодичной остроты NoCap или яркого стоицизма OMB Peezy». Он положительно отозвался о первом треке альбома, назвав его «одним из лучших в карьере YBN Nahmir».

Список композиций

Примечания 

Дебютные альбомы 2021 года
Альбомы Atlantic Records